La famille Pamphili, souvent avec un i final long orthographié Pamphilj, est une des familles papales profondément ancrée dans l'Église catholique romaine et les politiques italienne et romaine des .

La famille Pamphili a fusionné avec les familles Doria et Landi pour former la famille Doria-Pamphili-Landi.

Histoire familiale 
Le nom de famille Pamphili provient de Gubbio puis se dirigea vers Rome sous le pontificat du pape Innocent VIII (1484–1492).

La puissance de la famille Pamphili atteint son sommet avec l'élection de Giovanni Battista Pamphili sous le nom de Pape Innocent X, qui exerça cette fonction de 1644 à 1655. À l'instar du règne de son prédécesseur, le pape Urbain VIII (de la famille Barberini), le règne d'Innocent X fut caractérisé par du népotisme.

Les membres suivants de la famille devinrent cardinaux :
Camillo Pamphili (1644), son neveu et fils de Olimpia Maidalchini, la belle-sœur et conseillère du Pape. Il démissionna de sa fonction de cardinal pour épouser Olimpia Aldobrandini, veuve de Paolo Borghese.
Francesco Maidalchini (1647), neveu de Olimpia Maidalchini.
Camillo Astalli-Pamphili (1650), un cousin d'Olimpia Maidalchini que le pape a adopté comme Cardinal-neveu. Il fut plus tard privé de son titre pour son manque de loyauté à Innocent X.
Benedetto Pamphilj, fils de Camillo Pamphili et de Olimpia Aldobrandini, créé cardinal par Innocent XI en 1681.

Comme beaucoup de familles nobles italiennes, les Pamphili achetèrent des propriétés (palais) et s'attribuèrent eux-mêmes des titres princiers. Les membres de la famille avaient des titres de types monarchiques qui leur étaient accordés par les patriarches et matriarches de la famille. Olimpia Maidalchini reçut le titre de Princesse de Saint Martin, transformant la petite enclave de Saint Martin en une principauté. Après qu'il eut quitté sa fonction de cardinal pour se marier, Camillo Pamphili devint Prince de Saint Martin et Prince de Valmontone (il acheta la comune de Valmontone en 1634 à la famille Barberini).

Généalogie 

L'arbre généalogique de la famille Pamphili de 1574 à 1760 est comme suit

Guerre de Castro 
Entre 1639 et 1649, les Pamphili s'allièrent avec la famille Barberini lors de la guerre de Castro, contre le Duché de Parme et de Plaisance (famille Farnèse) qui contrôlait la ville de Castro et les territoires environnants. Le conflit débuta sous le pape Urbain VIII Barberini et continua sous le pape Innocent X Pamphili.

Urbain VIII mourut en 1644, deux mois après qu'un accord de paix ait été signé entre la famille papale et les ducs de Parme. Innocent X lui succéda. Il enquêta sur les finances liées au conflit, qui avait été administré par les Barberini. Il résultat de cet "audit" qu'un certain nombre de membres de cette dernière famille furent forcés à l'exil mais ils se réconcilièrent avec la papauté et les Pamphili par le mariage de Maffeo Barberini (fils de Taddeo Barberini, un exilé) et d'Olimpia Giustiniani, une nièce du Pape Innocent X.

Sur ordre d'Innocent X, la ville de Castro fut rasée le  par les troupes de l'armée pontificale et jamais reconstruite.

Notes

Sources

Références

Bibliographie 
 
 

Histoire de Rome
Pamphili